Aconteceu (álbum)
Aconteceu (RTP), programa jornalístico da RTP
Aconteceu (RedeTV!), programa, também jornalístico, da RedeTV!

Desambiguação